Broicher Mühle ist der Name folgender Wassermühlen:

 Broicher Mühle, eine Wassermühle am Broicher Bach in der Stadt Alsdorf,
 Broicher Mühle (Wachtberg), eine Wassermühle in Villip,